Amphoe Tha Tum (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Norden der Provinz Surin. Die Provinz Surin liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Tha Tum grenzt an die folgenden Distrikte (von Osten im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Rattanaburi, Sanom und Chom Phra in der Provinz Surin, an Amphoe Satuek der Provinz Buriram, an Amphoe Chumphon Buri wiederum in Surin, sowie an die Amphoe Kaset Wisai und Suwannaphum der Provinz Roi Et.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Tha Tum ist in zehn Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 165 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Mueang Kae (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Mueang Kae.
 Tha Tum (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Tha Tum

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Tha Tum (Thai: )
 Krapho (Thai: )
 Phrom Thep (Thai: )
 Phon Khrok (Thai: )
 Ba (Thai: )
 Nong Bua (Thai: )
 Bua Khok (Thai: )
 Nong Methi (Thai: )
 Thung Kula (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Tha Tum von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Tha Tum